Thayer steht für:

 Thayer, Markenname der Marinette Automobile Company
 C.A. Thayer, US-amerikanisches Museumsschiff

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Thayer (Illinois)
 Thayer (Indiana)
 Thayer (Iowa)
 Thayer (Kansas)
 Thayer (Michigan)
 Thayer (Mississippi)
 Thayer (Missouri)
 Thayer (Nebraska)
 Thayer Corners, New York
 Thayer Junction, Wyoming

Thayer ist der Familienname folgender Personen:
 Abbott Thayer (1849–1921), US-amerikanischer Maler
 Alexander Wheelock Thayer (1817–1897), US-amerikanischer Diplomat und Beethoven-Biograf
 Andrew J. Thayer (1818–1873), US-amerikanischer Politiker
 Charles W. Thayer (1910–1969), US-amerikanischer Offizier, Diplomat und Schriftsteller
 Eli Thayer (1819–1899), US-amerikanischer Politiker
 Ernest Thayer (1863–1940), US-amerikanischer Dichter und Kolumnist

 Herbert Wells Thayer, Pseudonym von Wilhelm Aletter (1867–1934), deutscher Komponist
 James B. Thayer (1922–2018), US-amerikanischer Brigadegeneral und Unternehmer

 Maria Thayer (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Margaret K. Thayer (* 1952), US-amerikanische Entomologin
 Martin Russell Thayer (1819–1906), US-amerikanischer Politiker
 Max Thayer (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Nancy Thayer (* 1943), US-amerikanische Schriftstellerin
 Nate Thayer (1960–2023), US-amerikanischer Journalist
 Sylvanus Thayer (1785–1872), US-amerikanischer Bauingenieur und Brigadegeneral der US Army
 Thomas Thayer (1812–1886), US-amerikanischer Universalist der Religionswissenschaften
 Tommy Thayer (* 1960), US-amerikanischer Rockgitarrist
 Webster Thayer (1857–1933), Richter im umstrittenen Prozess gegen Sacco und Vanzetti
 Whitney Eugene Thayer (1838–1889), US-amerikanischer Organist und Komponist

Siehe auch:
 Thayer County
 Thayer Township
 Thayer-Ventil
 Theyer